

Motociclismo
 Guandalini Racing – squadra motociclistica italiana

Persone
 Luigi Guandalini – rugbista a 15 italiano
 Mario Guandalini – calciatore italiano
 Ugo Guandalini – editore italiano